Gwatemala podzielona jest na 22 departamenty (departamentos), które podzielone są dalej na gminy (municipios).

Linki zewnętrzne 
Informacje na temat podziału administracyjnego Gwatemali - statoids.com

Podział administracyjny Gwatemali